Wallace kan syfta på:

Personer
 Wallace – ett efternamn samt personer med namnet
 Wallace (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Personer med förnamnet
 Wallace Lindsay (1858–1937), skotsk filolog
 Wallace Reid (1891–1923), amerikansk skådespelare och regissör

Fiktiva personer
 Wallace och Gromit – huvudpersoner i brittiska animerade filmer 1989–2008

Geografi

 Wallacelinjen – djurgeografisk skiljelinje mellan Indonesien och Australien

Antarktis 

 Cape Wallace, 
 Wallace Rock

Australien 

 Wallace (ort i Australien), Victoria, Moorabool, 
 Lake Wallace – sjö

Kanada
 Wallace River – ett vattendrag

USA 

 Wallace, Florida, ort, Santa Rosa County, 
 Wallace, Indiana, ort, Fountain County, 
 Wallace, Louisiana, ort, Saint John the Baptist Parish, 
 Wallace, North Carolina, ort, Duplin County, 
 Wallace, South Carolina, ort, Marlboro County, 
 Wallace, Kalifornien, ort, Calaveras County, 
 Wallace, Idaho, countyhuvudort, Shoshone County, 
 Wallace, Nebraska, ort, Lincoln County,

Se även
 Wallace County, Kansas, USA

Se även
 Wallace Island – flera
 Wallace Islet – flera
 Mount Wallace – flera
 Wallis – flera

Förnamnsförgreningssidor